ACH se može odnositi na:

 Receptor 3 fibroblastnog faktora rasta, receptorska tirozinska kinaza
 Acetilholin